Sarda bezeichnet:
 ein Titularbistum, siehe Titularbistum Sarda
 eine Gattung der Makrelen und Thunfische 
 einen Fluss in Indien und Nepal, siehe Mahakali (Fluss)

Sarda ist der Nachname von:
 Bruno Sarda (* 1954), italienischer Comiczeichner

Sardà ist der Nachname von:
 Rosa Maria Sardà (1941–2020), spanische Schauspielerin

Sardá ist der Nachname folgender Personen:

 Francisco Sardá, spanischer Rugbyspieler
 Rosa María Sardá (1941–2020), katalanische Schauspielerin